Василівка — Вінницька область, Гайсинський район, Ладижинська міська громада
 Василівка — Вінницька область, Гайсинський район, Чечельницька селищна громада